A Tang-dinasztiában két uralkodó templomi neve Taj-cung (pinjin Dài Zōng):
 Taj-cung (626–649)
 Taj-cung (762–779)